Australia Sevens 2002 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Australia Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 lutego 2002 roku na Ballymore Stadium w Brisbane będąc czwartym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Ballymore Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozkład grup został ogłoszony 16 stycznia 2002 roku.

Ponadośmiotysięczna widownia w pierwszym dniu była świadkiem łatwych zwycięstw gospodarzy oraz czołowej trójki rankingu, w finale turnieju w obecności trzynastu tysięcy widzów triumfowali reprezentanci Australii. Przedstawiciele tego zespołu zwyciężyli też w klasyfikacji przyłożeń, Tim Atkinson, i punktów, Julian Huxley.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Australia Sevens
2002 w Australii